Provinzial steht für:

 Provinzial, Leiter einer Ordensprovinz
 Provinzial (Versicherung), mehrere Versicherungsunternehmen

Siehe auch:
 Provinziale (Begriffsklärung)